Canà ima više značenja:
 Canà, Genoa
 Canà, Massa-Carrara